Ральф Дейнкур (; около 1380 — 1384) — английский аристократ, 3-й барон Дейнкур второй креации с 1381 года. Старший сын и наследник Уильяма Дейнкура, 2-го барона Дейнкура, и Элис де Невилл (дочери Джона де Невилла, 3-го барона Невилла, и Мод Перси). Ральф родился примерно в 1380 году и уже в 1381 году, после смерти отца, номинально унаследовал его владения и титул. Он умер ещё ребёнком, в 1384 году. Его наследником стал младший брат Джон.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Дейнкур
Бароны Англии XIV века
Дейнкуры